Face Dances — дев'ятий студійний альбом британского рок-гурту The Who, виданий в 1981 році.

Список композицій

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми The Who